New York Mills – località statunitense nello Stato di New York
New York Mills – città statunitense in Minnesota